

Geografia 
 Banas – fiume dell'India

Persone 
 Jan Banaś – calciatore polacco
 József Bánás – calciatore e allenatore di calcio ungherese
 Michala Banas – attrice neozelandese